Нидерциссен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Арвайлер. Подчиняется управлению Брольталь.  Население составляет 2662 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,95 км². Официальный код  —  07 1 31 055.

Город подразделяется на 2 городских района.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца